

События 
 20 марта — в Малом театре театральной труппой Н. И. Шишкина была поставлена первая в мире оперетта «Чавэ адро вэша» («Дети лесов») на цыганском языке
 29 июня — сделана одна из старейших сохранившихся звукозаписей. Оратория Генделя «Израиль в Египте», исполнявшаяся хором из 4000 голосов на Генделевском фестивале в лондонском Хрустальном дворце, была записана на усовершенствованный фонограф Томаса Эдисона. Эта звукозапись, сделанная представителем Эдисона в Англии полковником Джорджем Гуро, считается старейшей из сохранившихся записей музыки, сделанных с целью дальнейшего воспроизведения. Также она считалась старейшей из сохранившихся записей музыки вообще, до момента цифрового восстановления фонавтограмм французского изобретателя Леона Скотта

Классическая музыка 
 Иоганнес Брамс — соната для скрипки ре-минор, опус 108
 Хуго Вольф — песни на стихи Иоганна Вольфганга Гёте и Эдуарда Мёрике
 Эдвард Григ — Сцены из «Олафа Трюгвасона», для солистов, хора и оркестра, сочинение 50
 Клод Дебюсси — «Две арабески»
 Фредерик Делиус — симфоническая поэма «Гайавата»
 Густав Малер — цикл песен «Волшебный рог мальчика»
 Карл Нильсен — сюита для струнного оркестра
 Игнаций Ян Падеревский — Концерт для фортепиано ля-минор
 Йозеф Райнбергер — соната для органа № 12 ре-бемоль мажор, опус 154
 Макс Регер — струнный квартет ре-минор
 Николай Римский-Корсаков — сюита «Шехеразада»
 Артур Салливан — музыка к пьесе «Макбет» Шекспира
 Эрик Сати — «Три гимнопедии»
 Сезар Франк — симфоническая поэма «Психея»
 Пётр Чайковский — Симфония № 5; балет «Спящая красавица»
 Сесиль Шаминад — Концертштюк для фортепиано и оркестра; драматическая симфония с хорами «Амазонки»
 Рихард Штраус — симфоническая поэма «Макбет»

Опера 
 Карл Мария фон Вебер — «Три Пинто» (была завершена Густавом Малером)
 Жюль Массне — «Эсклармонда»
 Карел Мири — «La Napolitaine»
 Эмиль Пессар — «Тартарен в Альпах».
 Артур Салливан — «Йомены гвардии»

Родились 

 23 января — Лед Белли (ум. ) — американский певец, музыкант и автор песен
 6 февраля — Хейвен Гиллеспи (ум. ) — американский композитор и поэт-песенник
 9 февраля —  (ум. ) — немецко-бразильский дирижёр и композитор
 27 февраля — Лотта Леман (ум. ) — немецкая и американская оперная певица (сопрано)
 10 мая — Макс Стайнер (ум. ) — американский кинокомпозитор
 11 мая — Ирвинг Берлин (ум. ) — американский композитор
 27 мая — Луи Дюрей (ум. ) — французский композитор
 3 июня —  (ум. ) — американский джазовый тромбонист
 6 июня —  (ум. ) — американский композитор и пианист
 16 июня —  (ум. ) — американский певец и комедиант
 10 августа — Лаури Иконен (ум. ) — финский композитор
 16 августа —  (ум. ) — американский джазовый скрипач и руководитель оркестра
 1 сентября — Стоян Брашованов (ум. ) — болгарский музыковед, фольклорист, общественный деятель и педагог
 12 сентября — Морис Шевалье (ум. ) — французский эстрадный певец и актёр
 7 октября —  (ум. ) — шотландский композитор
 28 декабря — Габриэль фон Вайдич (ум. ) — венгерский и американский композитор и дирижёр
 Хафиз Али Хан, индийский музыкант, композитор (умер в 1972).

Скончались 
 5 января — Анри Герц (84) — французский пианист и композитор австрийского происхождения
 14 января — Стефан Геллер (74) — венгерский композитор, пианист и педагог
 7 февраля — Аврора фон Гакстгаузен (57) — шведская писательница, пианистка и композитор
 22 февраля — Жан Дельфен Аляр (72) — французский скрипач и музыкальный педагог, автор учебника скрипичной игры
 10 марта — Чиро Пинсути (59) — итальянский композитор
 21 марта —  (70) — британский композитор и театральный менеджер
 29 марта — Шарль Валантен Алькан (74) — французский пианист и композитор
 21 апреля —  (51) — немецкий фаготист и композитор
 13 июня —  (58) — итальянский композитор, дирижёр и пианист
 8 августа — Фридрих Вильгельм Йенс (79) — немецкий композитор и музыкальный педагог
 31 августа —  (37) — британская оперная певица (сопрано)
 17 ноября — Якоб Донт (73) — австрийский скрипач, композитор и музыкальный педагог
 2 декабря —  (54) — немецкий церковный музыкант и композитор
 26 декабря —  (48 или 49) — британский певец и комедиант

См. также

Примечания

Литература